W Rumunii
 Prăjești – gmina w okręgu Bacău
 Prăjești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Prăjești
 Prăjești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Măgirești